Stašov può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Stašov, comune del distretto di Beroun, in Boemia Centrale
Stašov, comune del distretto di Svitavy, nella regione di Pardubice